Kışlaköy ist der Name folgender Dörfer in der Türkei:
 Kışlaköy (Araç), Bezirk Araç, Provinz Kastamonu
 Kışlaköy (Başyayla), Bezirk Başyayla, Provinz Karaman
 Kışlaköy (Isparta), zentraler Bezirk, Provinz Isparta
 Kışlaköy (Mut), Bezirk Mut, Provinz Mersin
 Kışlaköy (Tavşanlı), Bezirk Tavşanlı, Provinz Kütahya
 Kışlaköy (Yozgat), zentraler Bezirk, Provinz Yozgat